Pseudozygomma är ett släkte av tvåvingar. Pseudozygomma ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sorgmyggor
Pseudozygomma